OAB son unas siglas que pueden designar:

 a Office of Architecture in Barcelona S.L. (OAB), estudio de arquitectura español liderado por Carlos Ferrater;
 a la Orden de Abogados del Brasil, entidad máxima de representación de los abogados brasileños.